Quickborn peut faire référence à :
 Quickborn, ville allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein ;
 Quickborn, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein.